Der Campos Challenger 1982 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Juli 1982 in Campos do Jordão stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1982 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1982
Tennisturnier in Campos do Jordão